G73 ou G-73 peut faire référence à :
  Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Grumman G-73 Mallard, un aéronef amphibie civil américain ;
 HMS Meteor (G73), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres